Ruprecht I van de Palts (1309-1390), keurvorst 1353-1390
 Ruprecht II van de Palts (1325-1398), keurvorst 1390-1398 
 Ruprecht III van de Palts (1352-1410), rooms-koning 1400-1410
 Ruprecht van Palts-Simmern (1420-1478), prins-bisschop van Straatsburg 1440-1478
 Ruprecht van de Palts (1427-1480), vorst-aartsbisschop van Keulen 1427-1480
 Ruprecht van Palts-Simmern (1461-1507), prins-bisschop van Regensburg 1492-1507
 Ruprecht van de Palts (1481-1504), bisschop-elect van Freising 1495-1498
 Ruprecht van de Palts (1619-1682), Engels admiraal, soldaat en uitvinder